Blanquefort (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Blanquefort (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje